Харон може да се отнася за:

 Харон - лодкарят, превозващ душите на умрелите в подземното царство според древногръцката митология
 Харон - спътник на Плутон
 Харон - древногръцки писател и историк, смятан за предшественик на Херодот
 2060 Хирон – астероид